Спурий Постумий Алб Региленсис (Spurius Postumius Albus Regillensis) може да се отнася за:

 Спурий Постумий Алб Региленсис (консул 466 пр.н.е.), консул през 466 г., децемвир 452 г. и 451 г. пр.н.е.
 Спурий Постумий Алб Региленсис (консул 432 пр.н.е.), консулски военен трибун през 432 г. пр.н.е.